ou (biologia), embolcall que protegeix i permet el desenvolupament d'un zigot
 ou (aliment), normalment de gallina, àmpliament usats en gastronomia
 ou o fresa de peix, amb usos gastronòmics i també anomenat caviar
 ou (bivalve), marisc
 ou (ocell), ocell

, una tècnica de pintura